Plattenhardt ist ein Ortsname:

 Plattenhardt (Filderstadt), Stadtteil und Dorf von Filderstadt im Landkreis Esslingen, Baden-Württemberg

Plattenhardt ist der Familienname folgender Personen:
 Marvin Plattenhardt (* 1992), deutscher Fußballspieler